Corpus linguístico — conjunto de textos e registros orais em determinada língua
Corpus aristotelicum — conjunto de textos de Aristóteles.
Corpus (Misiones) — cidade da Argentina